Precipitazione – in meteorologia, fenomeno quale pioggia, neve ecc.
 Precipitazione – in chimica, termine legato al comportamento di un solido sciolto in una soluzione
 Reazione di precipitazione – in immunologia la formazione di un prodotto insolubile quando un antigene solubile è mescolato insieme ad anticorpi
 Precipitazione elettrostatica – processo di separazione di solidi dispersi all'interno di una fase gassosa attraverso l'applicazione di un campo elettrico

Altri progetti